Der kleine Mann steht für:
 Der kleine Mann (Kinderbuch), ein Kinderbuch von Erich Kästner aus dem Jahre 1963
 Der kleine Mann (Film), ein Film von Matthias Steurer aus dem Jahre 2002
 Der kleine Mann (Fernsehserie), eine Fernsehserie von Ralf Husmann
 Der kleine Mann, 11. Episode aus der Reihe SCHULD nach Ferdinand von Schirach vom 6. September 2019